Haplogruppe S steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe S (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe S (Y-DNA)